Shopian (auch Shupiyan) ist eine Stadt (Municipal Committee) im Westen des indischen Unionsterritoriums Jammu und Kashmir.

Sie bildet den Verwaltungssitz des gleichnamigen Distrikts. Beim Zensus 2011 lag die Einwohnerzahl bei 16.360.
2001 lag sie noch bei 12.396.
In der Stadt leben knapp 86 % Muslime und 13 % Hindus.

Die Stadt Shopian liegt im südwestlichen Teil des Kaschmirtals am Flussufer des Rambiara auf einer Höhe von . Westlich und südlich von Shopian erhebt sich der Gebirgskamm des Pir Panjal. Shopian befindet sich 40 km südlich der Sommerhauptstadt von Jammu und Kashmir, Srinagar, sowie 30 km westlich von Anantnag. Die Mughal Road führt von Shopian nach Westen über den Pir Panjal nach Punch.

Die Stadt Shopian ist in 13 Wards aufgeteilt.

Klima 
Das Klima in Shopian ist kühl und moderat. Das ganze Jahr über finden Niederschläge statt. Der durchschnittliche Jahresniederschlag beträgt 984 mm.

Weblinks

Einzelnachweise 

Municipal Committee in Jammu und Kashmir (Unionsterritorium)
Ort in Jammu und Kashmir (Unionsterritorium)
Distrikt Shopian